Мангейм (, произносится Манхайм, , ), он же Маннгейм, Манхейм, Маннхейм, Мангайм, Маннгайм, Манхайм, Маннхайм — немецкое имя собственное. Состоит из корней Mann (человек) и Heim (дом, родной дом, приют).

Топонимы 
Это название носят несколько городов в Германии и США, самым крупным из которых является город в Германии (земля Баден-Вюртемберг).
 Мангейм — город в Германии, земля Баден-Вюртемберг.
 Мангейм — до 1942 года название села Мариновка в Фёдоровском районе Саратовской области РСФСР.
 Мангейм — до 1945 года название села Каменка в Беляевском районе Одесской области УССР.

Фамилия 
 Маннгейм, Виктор (1831—1906) — французский математик и инженер.
 Мангейм, Кэмрин (род. 1961) — американская актриса.
 Маннгейм, Карл (1893—1947) — австрийско-немецко-английский философ и социолог.

Футбольные клубы 
 «Мангейм» — футбольный клуб из одноименного города Баден-Вюртемберга.

См. также 
 Майнхайм
 Ново-Мангейм